Al-Bustan – miejscowość w Libanie
 Al-Bustan – miejscowość w Syrii